

Patronyme 

 Béatrice Poncelet (1947-), autrice suisse de livres pour enfants ;
 Christian Poncelet (1928-2020), homme politique français ;
 Emmanuel Poncelet (1902-1981), homme politique belge ; 
 Isabelle Poncelet (1967-), femme politique belge ;
 Jean Poncelet, architecte du duc de Bourbon vers 1450 ;
 Jean-Pol Poncelet (né en 1950), homme politique belge ;
 Jean-Victor Poncelet (1788-1867), mathématicien, général et géomètre français, à qui l'on doit :
 Théorème de Poncelet, un théorème de géométrie ;
 Théorème de Poncelet-Steiner, un théorème de géométrie ;
 Grand théorème de Poncelet, un théorème de géométrie.

Toponyme 

 Poncelet, cratère d'impact lunaire situé sur la face visible de la Lune.

Unité de mesure 
Le poncelet(p) est une ancienne unité de puissance valant la puissance d'une force de 100 kilogramme-forces exercée à une vitesse d'un mètre par seconde. 1 p = 980,665 watts. Cette unité a été nommée en l'honneur de Jean-Victor Poncelet.

Navire 
Le Poncelet est un sous-marin français, coulé le   lors de la campagne du Gabon.

Références 

Homonymie de patronyme